Русский лев:
 Русский лев — прозвище российского борца и циркового атлета Георга Карла Юлиуса Гаккеншмидта, выступавшего в начале XX века.
 Русский лев () — название встающего золотого льва в геральдике, герб Русского королевства и Русского воеводства в составе Польско-литовской республики, а также Западно-Украинской Народной Республики.